Open Telefonica by Nissan Sezon 2001 – czwarty sezon w historii World Series by Nissan. Zmagania rozpoczęły się 1 kwietnia 2001 roku na hiszpańskim torze Circuito del Jarama, natomiast zakończyły 28 października tego samego roku również w Hiszpanii, na Circuit Ricardo Tormo. Mistrzem serii wśród kierowców został Francuz Franck Montagny, a wśród zespołów – francuska ekipa Epsilon by Graff.

Lista startowa 
Źródło: speedsport-magazine.com

Kalendarz wyścigów 
Źródło: speedsport-magazine.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: speedsport-magazine.com
Punktacja:

 Wyścig: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
 Najszybsze okrążenie: 2 punkty (w każdym wyścigu)
 Do klasyfikacji zaliczano wyniki z 11 najlepszych wyścigów

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów 
Źródło: speedsport-magazine.com

Trofeum Narodów

Trofeum do lat 21

Trofeum Riccardo Moscatelliego

Przypisy 

World Series by Nissan
2001 w sportach motorowych